Ускладнення — новий медичний стан чи захворювання, яке виникло як наслідок іншої, попередньої хвороби.
 Ускладнення (Доктор Хаус) ()  — третя серія п'ятого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».
 Ускладнення при бурінні